Michael Seifert –  militare ucraino e criminale di guerra
 Michael Seifert – produttore musicale britannico
 Michael Seifert – programmatore danese